Чарльз Тейт Риган — британский ихтиолог, работавший в начале XX века главным образом над классификацией рыб.

Родился в Шерборне, Дорсет; учился в школе  и Куинз-колледже Кембриджского университета. В 1901 году был принят в сотрудники Музея естествознания, где стал хранителем отдела зоологии, а позднее директором музея (1927—1938).

Риган был избран в члены Королевского Общества в 1917 году.

Чарльз Риган руководил работой ряда молодых учёных. Среди них была Этельвин Тревавас (), продолжившая работу в музее естествознания.

Ряд рыб получили название regani в честь Чарльза Ригана:

 Anadoras regani
 Apistogramma regani
 Apogon regani
 Astroblepus regani
 Callionymus regani
 Cetostoma regani
 Crenicichla regani
 Diaphus regani
 Engyprosopon regani
 Gambusia regani
 Hemipsilichthys regani
 Holohalaelurus regani
 Hoplichthys regani
 Hypostomus regani
 Julidochromis regani
 Lycozoarces regani
 Neosalanx regani
 Symphurus regani
 Trichomycterus regani
 Tylochromis regani
 Vieja regani
 Zebrias regani

Литература 
 Charles Tate Regan, 1878—1943 by R. H. Burne and J. R. Norman in Obituary Notices of Fellows of the Royal Society, volume 4, number 12 (November, 1943), pp. 411—426
 Regan, C. T. (1908) "A revision of the British and Irish fishes of the genus Coregonus " Annals and Magazine of Natural History 2, 482—490
 Regan, C. T. (1911) The Freshwater Fishes of the British Isles Methuen & Co. Ltd.: London

Примечания 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Куинз-колледжа (Кембридж)
Ихтиологи Великобритании
Зоологи Великобритании
Члены Лондонского королевского общества
Директора Музея естествознания в Лондоне